Die Saison 1987/88 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit sechs Mannschaften ausgetragen. Meister wurde der Kapfenberger SV, der jedoch auf einen Aufstieg in die Bundesliga verzichtete.

Grunddurchgang

Meisterrunde 

 
Der Kapfenberger SV gewann den Meistertitel in der Nationalliga, verzichtete jedoch auf einen Aufstieg in die Bundesliga.

Weblinks

Nationalliga 1987
Osterreichische Nationalliga 1987